

Wydarzenia 

 koniec drugiej wojny syryjskiej między imperiami Seleucydów i Ptolemeuszów (data sporna lub przybliżona)